Królowa Nocy – jedna z głównych bohaterek singspielu Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusa Mozarta
 Królowa Nocy – spektakl muzyczny i płyta Janusza Radka
 Królowa Nocy – film z 1994 roku
 Królowa Nocy – film chorwacki z 2001 roku
 Królowa nocy – południowokoreański film z 2013 roku
 Aria Królowej Nocy – polski animowany film muzyczny z 1991 roku